Домброва () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опольский повят (силезский), Опольское воеводство. Население — 9523 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Хрусцина
 Цепелёвице
 Домброва
 Карчув
 Липова
 Мехнице
 Нарок
 Неводники
 Нова-Ямка
 Пронды
 Седлиска
 Скарбишув
 Славице
 Вжоски
 Желязна
 Сокольники
 Вырембины

Соседние гмины 
 Гмина Добжень-Вельки
 Гмина Компрахцице
 Гмина Левин-Бжески
 Гмина Немодлин
 Ополе
 Гмина Попелюв
 Гмина Туловице

Ссылки 

гмины Опольского воеводства
Опольский повет Опольского воеводства